Vèze (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
  Vèze (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté